Denticularia är ett släkte av svampar. Denticularia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Denticularia